Theia of Dione (gelatiniseerd) (Grieks: Θεία, Theía), Théa (Grieks: Θέα, Théa), Ethra (Grieks: Αἴθρα, Áíthra) of Euryphaessa of Basilea was een koningin uit de Griekse mythologie. Haar naam kan worden vertaald als 'koningin van het licht' of 'Hemelkoningin'. Haar naam is in feite verwant aan de naam Zeus, het is hiervan de vrouwelijke vorm.

Homerus noemt Theia als de moeder van Aphrodite, Zeus is haar vader. Theia woonde op de Olympus, waar ze haar dochter opving toen deze aan haar hand was verwond door de sterveling Diomedes, tijdens haar poging haar zoon, de Trojaanse Aeneas, te redden. Theia troostte haar, en veegde het onsterfelijke bloed, (de ichor), weg, die uit Aphrodites wond stroomde. Ze vertelde hoeveel de andere Olympiërs eveneens te lijden hadden van het geweld der mensen, maar, zei Theia, dwazen die het durven op te nemen tegen de goden, zullen niet lang meer te leven hebben.

Pseudo-Apollodoros vermeldt dat er naast Theia nog een andere Titanide was, Dione. Theia zou bij Hyperion Eos, Helios en Selene hebben gebaard, en Dione zou bij Zeus de moeder zijn van Aphrodite.

Stamboom 

Titaan